Mueang Buriram (în ) este un district (Amphoe) din provincia Buriram, Thailanda, cu o populație de 207.249 de locuitori și o suprafață de 621,5 km².

Componență 
Districtul este subdivizat în 19 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 320 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează districtele Ban Dan și Huai Rat.

Amphoe în provincia Buriram